Confédération française démocratique du travail est une confédération interprofessionnelle de syndicats de salariés français.
 Confédération démocratique du travail (Maroc) est une confédération interprofessionnelle de syndicats de salariés marocains.
 Confédération démocratique du travail (RDC) est une confédération interprofessionnelle de syndicats de salariés congolais.